XXVIII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 8-22 maja 1975 roku. Do 13-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1930 km, wystartowało 102 zawodników z 17 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (8 maja 1975), Berlin (7 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (9 maja 1975), Berlin – Magdeburg (167 km)

II etap, (10 maja 1975), Magdeburg – Gera (160 km)

III etap, (11 maja 1975), Gera – Karl-Marx-Stadt (140 km)

IV etap, (13 maja 1975), Freiberg – Praga (164 km)

V etap, (14 maja 1975), Praga – Hradec Králové (170 km)

VI etap, (15 maja 1975), Hradec Králové – Ołomuniec (161 km)

VII etap, (16 maja 1975), Lipnik – Trzyniec (152 km)

VIII etap, (18 maja 1975), Trzyniec – Opole, (168 km)

IX etap, (19 maja 1975), Wrocław – Zielona Góra (154 km)

X etap, (20 maja 1975), Głogów – Kalisz (160 km)

XI etap, (21 maja 1975), Kalisz – Konin (39 km), jazda indywidualna na czas

XII etap, (21 maja 1975), Konin – Łódź (112 km)

XIII etap, (22 maja 1975), Łódź – Warszawa (176 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Bibliografia 
 Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 370-382;
 Przegląd Sportowy, nr 100 (6380), z 23.05.1975.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1975
1975 w Polsce
1975 w Europie